Kimpel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kimpel, deutscher Basketballspieler
 Dieter Kimpel (1942–2015), deutscher Kunsthistoriker und Bauforscher
 Harald Kimpel (* 1950), deutscher Kunstwissenschaftler und Kurator
 Heinrich Theodor Kimpel (1862–1928), deutscher Lehrer und Politiker (DDP) 
 Kora Kimpel (* 1968), deutsche Designforscherin
 Patrik Kimpel (* 1967), deutscher Koch

Siehe auch:
 Kimbel